Motörhead: Special Edition EP – DVD pubblicato nel 2002 dalla band heavy metal Motörhead.
Alice Cooper: Special Edition EP – DVD pubblicato nel 2003 dalla band heavy metal Alice Cooper.
Special Edition EP (The Who) – videoalbum pubblicato nel 2003 del gruppo musicale The Who